gromada Łosień (powiat będziński)
 gromada Łosień (powiat kielecki)